

Súlycsoport szerint
Nehézsúlyú profi ökölvívók listája
Cirkálósúlyú profi ökölvívók listája
Félnehézsúlyú profi ökölvívók listája
Nagyközépsúlyú profi ökölvívók listája
Középsúlyú profi ökölvívók listája
Nagyváltósúlyú profi ökölvívók listája
Váltósúlyú profi ökölvívók listája
Kisváltósúlyú profi ökölvívók listája
Könnyűsúlyú profi ökölvívók listája
Nagypehelysúlyú profi ökölvívók listája
Pehelysúlyú profi ökölvívók listája
Kispehelysúlyú profi ökölvívók listája
Harmatsúlyú profi ökölvívók listája
Kisharmatsúlyú profi ökölvívók listája
Légsúlyú profi ökölvívók listája
Kislégsúlyú profi ökölvívók listája
Szalmasúlyú profi ökölvívók listája

Nemzetiség szerint
Amerikai profi ökölvívók listája
Brit profi ökölvívók listája
Magyar profi ökölvívók listája
Lengyel profi ökölvívók listája
Mexikói profi ökölvívók listája
Német profi ökölvívók listája
Orosz profi ökölvívók listája
Ukrán profi ökölvívók listája

Betűrendben
 Mohammad Abdulajev
 Arthur Abraham
 Alekszandr Alekszejev
 Muhammad Ali
 Davidson Andeh
 Jurij Arbacsakov
 Bedák Zsolt
 Brahim Asloum
 Selcuk Aydin
 Balzsay Károly
 Richard Bango
 Yan Barthelemí
 Michael Bennett
 Tyrell Biggs
 Willy Blain
 Lucian Bute
 Michael Carruth
 Eddie Chambers
 Ruszlan Csagajev
 Howard Davis
 James Degale
 Leonard Doroftei 
 Szerhij Dzindziruk
 Erdei Zsolt
 Frédéric Esther 
 Giacobbe Fragomeni
 Carl Froch
 Ramón Garbey
Frankie Gavin
 Andrej Gogoljev
 Gennagyij Golovkin
 Julio César González
 Paul Gonzales
 Kenneth Gould
 Szultan Ibragimov
 David Haye
 Yoan Pablo Hernández
 Marco Huck
 Vjacseszlav Janovszkij
 Georgi Kandelaki
 Amir Khan
 Jyri Kjäll
 Vlagyimir Klicsko
 Andrij Kotelnik
 Kovács István
 Rudolf Kraj
 Steffen Kretschmann
 Jake LaMotta
 Attila Levin
 Zoltan Lunka
 Enzo Maccarinelli
 Rocky Marciano
 Oleg Maszkajev
 Henry Maske
 Torsten May
 Patrizio Oliva
 Sven Ottke
 Papp László
 Giovanni Parisi
 Mate Parlov 
 Alekszandr Povetkin
 Ramiro Reducindo
 Rózsahegyi Jenő 
 Marco Rudolph
 Szvilen Ruszinov
 Sinan Samil Sam
 Odlanier Solís
 Felix Sturm
 Nurhan Suleymanoglu
 Vlagyimir Szidorenko
 Vitali Tajbert
 Szerafim Todorov
 Nyikolaj Valujev
 Andre Ward
 Vaszilij Zsirov

Külső hivatkozások
Profi boksz.lap.hu - linkgyűjtemény

Profi